Gusen heißen:

 Gusen (Fluss), ein Zufluss der Donau in Oberösterreich
 Gusen (Gemeinde Haibach), Ortsteil von Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Gusen (Gemeinde Langenstein), ein Dorf im Gemeindegebiet von Langenstein in Oberösterreich
 Gedenkdienstkomitee Gusen, österreichische NGO
 KZ Gusen, drei Häftlingslager in Österreich
 Memorial Gusen, Holocaustgedenkstätte in Österreich
 Personenkomitee Gusen, internationale staatspolitische Initiative

Siehe auch
 Große Gusen, Kleine Gusen